

Presentación Previa 
La pareja serbia formada por Nikola Ćirić y Boris Pašanski son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja ítalo-francesa formada por Alessandro Motti y Stéphane Robert son los nuevos campeones del torneo al derrotar en la final a los holandeses Stephan Fransen y Wesley Koolhof.

Cabeza de serie 

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Primera ronda)
  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (Primera ronda)

<li> Victor Baluda /  Andrey Kuznetsov (Cuartos de final, retiro)
<li> Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (Final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Sevilla 2013